Харагути — имя собственное японского происхождения; распространено в виде фамилий.
 Харагути, Гэнки (род. 1991) — японский футболист.
 Харагути, Кэнъити (1957) — японский дзюдоист.
 Харагути, Нориюки (1946—2020) — японский скульптор.